Мария Мансурова:
 Мансурова, Мария Николаевна, княжна Долгорукова (1833—1914) — российская меценатка и благотворительница, жена Б. П. Мансурова. 
 Мансурова, Мария Фёдоровна (урождённая Самарина) — мемуаристка, жена С. П. Мансурова.